Акши () — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Акшийского сельского округа. Код КАТО — 194035100.

География 
Расположено в 35 км к северо-востоку от города Есик, на автомобильной трассе Алма-Ата—Нарынкол.

Население 
В 1999 году население села составляло 2635 человек (1321 мужчина и 1314 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживали 4923 человека (2417 мужчин и 2506 женщин).

История
Бывший колхоз имени Когановича .В 1970-ых годах председатель Иван Худенко ввёл хозрасчёт и повысил доходы в 6 раз .

Известные уроженцы 
 Ахметжан Салимбаев (1926—1987) — министр геологии Казахской ССР (1965—1967).

Примечания

Ссылки
Село Акши  Даулетбай баба 2021 г.

Населённые пункты Енбекшиказахского района